Józef Czechowicz (1845–1889) – powstaniec styczniowy, Sybirak
 Józef Czechowicz (1818-1888) – fotograf działający w Wilnie
 Józef Czechowicz (1889-1944) – komandor podporucznik, komendant Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte, dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych
 Józef Czechowicz (1903-1939) – poeta